Németország
Ellenberg, település Baden-Württenbergben
Ellenberg, település Rajna-vidék-Pfalzban